Окольное — село в Старооскольском городском округе Белгородской области. Входит в Долгополянскую сельскую территорию.

До 24 марта 2005 года официально называлось Оскольное.

История 
Село сравнительно молодое — основано примерно в середине XIX века. Название села Окольное происходит от слова «околь» (возле, подле, под, у, близко, близ) — то есть близ села Долгая Поляна. В старых документах деревня называется «Околье».

По документам переписи 1885 года Старооскольского уезда Долгополянской волости деревня Окольная насчитывала 43 двора и 294 жителя (151 муж. и 143 жен.). В земском документе 1907 года того же уезда той же волости деревня Окольная располагается в версте от Долгой Поляны — 282 жителя (140 муж., 142 жен.).

С июля 1928 года Окольное — в Долгополянском сельсовете Старооскольского района; в 1932 году в Окольном проживало 292 человека.

В январе 1979 года в селе Окольное Долгополянского сельсовета было 216 жителей, через десять лет — 167 (76 муж., 91 жен.). В 1997 г. в Окольном насчитывалось 58 домовладений и 129 жителей.

Население

Примечания 

Населённые пункты Старооскольского городского округа